Гран-при США-Запад 1982 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл в Лонг-Бич, США 4 апреля 1982 года.

Гонка 

 

|}

Источники 
 Rob Walker (July, 1982). «7th Гран-при США: Three Is A Charm». Road & Track, 96-100.
 Mike S. Lang (1992). ''Grand Prix!: Race-by-race account of Formula 1 World Championship motor racing. Volume 4: 1981 to 1984':, Haynes Publishing Group. ISBN 0-85429-733-2

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США-Запад
События 4 апреля
Апрель 1982 года
1982 год в Калифорнии
Спорт в США в 1982 году